Глинне () — село и одноимённая община в районе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1402 году.

В селе есть греко-католическая церковь Успения Пресвятой Богородицы с 1794 года в стиле барокко-классицизма, с 1963 года национальная культурная достопримечательность и римско-католический костел с 1940 года в стиле сецессии с неоготичными элементами.

Население 
В селе проживает 1792 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 77,78 %,
 цыгане — 21,51 %,
 чехи — 0,39 %,
 венгры — 0,06 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 греко-католики — 56,78 %,
 римо-католики — 29,52 %,
 протестанты — 8,91 %,
 православные — 0,39 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной конфессии — 1,03 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии